Бомгард — фамилия:

 Бомгард, Герт Адрианс (1788—1899) — гражданин Нидерландов, первый полностью верифицированный долгожитель.
 Бомгард, Ронни (род. 1947) — нидерландский футбольный вратарь.

Персонаж
 Бомгард — доктор, от лица которого идёт повествование в рассказе М.А. Булгакова «Морфий».